Betânia — aldeia bíblica da Judeia

Geografia

Brasil 
 Betânia (Belo Horizonte) — bairro do município de Belo Hozizonte, estado de Minas Gerais
 Betânia (Ipatinga) — bairro do município de Ipatinga, no estado do Minas Gerais
 Betânia (Manaus) — bairro do município de Manuaus, estado de Amazonas
 Betânia (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco
 Betânia (Ibiapina) - distrito do município de Ibiapina, no estado do Ceará

Colômbia 
 Betania — município da Colômbia

Pessoas 
 Maria de Betânia — personagem bíblico
 Maria Bethânia — cantora brasileira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos